Холера може да се отнася за:

 Холера, тежко инфекциозно заболяване при човека, предизвикано от бактерията Vibrio cholerae.
 Холера по птиците, заболяване по птиците, предизвикано от бактерията Pasteurella multocida.
 Холера по свинете (от англ. hog cholera), макар и рядко терминът се използва за заболяването Класическа чума по свинете.
 Холера, българска пънк група.